

Ягідне — село, Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Ягідне — село, Волинська область, Турійський район
 Ягідне — село, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Ягідне — село, Кіровоградська область, Олександрійський район
 Ягідне — село, Харківська область, Куп'янський район
 Ягідне — село, Чернігівська область, Чернігівський район
 Ягідне — селище, Донецька область, Бахмутський район

 Ягідне — колишнє село Покровського району Дніпропетровської області, зняте з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 11 березня 1993 року

Див. також 
 Ягодне